Il faut voir la différence entre État et état.
 Un micro-État (avec un « E » majuscule) est un État souverain possédant une faible population ou une petite superficie (et généralement les deux).
 Un micro-état (avec un « e » minuscule)  est en physique statistique,